Ash Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ash Island (Hancock County, Maine)
 Ash Island (Knox County, Maine)
 Ash Island (Nebraska)
 Ash Island (Oregon)

in Großbritannien:

 Ash Island (Themse)

Siehe auch:
 Ashe Island